Tchenaran peut faire référence à :
 un type de chevaux de selle originaire d'Iran ;
 une ville en Iran.